Wouldn't It Be Great è il 41° album in studio della cantante di musica country statunitense Loretta Lynn, pubblicato nel 2018.

Tracce

Collegamenti esterni